Национални рекорди у бацању копља за жене на отвореном је списак рекорда у скоку увис најбољих националних рекордерки у овој дисциплини, на дан 1. август 2014.

Легенда:

Референце 

Бацање копља за жене
Бацање копља